Konversion (von lateinisch conversio „Umwendung, Umkehr“) steht für:

 Konversion (Religion), Übertritt zu einer anderen Glaubensgemeinschaft
 Konversion (Logik), Methode der traditionellen Logik und der modernen Relationenlogik
 Konversion (Linguistik), Nullableitung, ein Wortbildungstyp
 Konversion (Psychologie), Verlagerung von psychischen Reaktionen auf körperliche Beschwerden
 Konversion (Marketing), Umwandlung eines Interessenten in einen Käufer
 Konversion (Stadtplanung), Umnutzung von Gebäuden oder Flächen
 Konversion (Kommunalwirtschaft), Anpassung der kommunalen Infrastruktur an größere Bevölkerungsveränderungen
 Konversion, Verfahrenstechnik zur Umwandlung von Rohölbestandteilen, siehe Cracken

 Konvertierung steht für:

 Konvertierung (Informatik), Änderung eines Datenformats
 Konvertierung, in der Mathematik der Wechsel von einem Stellenwertsystem zum anderen, siehe Stellenwertsystem #Konvertierungen
 Konvertierung von Währungen, ihre Umtauschbarkeit, siehe Konvertibilität

Siehe auch:
 Konversionstherapie (umstrittene Methoden der Psychotherapie)
 Rüstungskonversion (Umstellung von Rüstungs- auf zivile Produktion)
 Serokonversion (serologische Antwort des Immunsystems)
 Conversion (Begriffsklärung)